Coppa CEV 2016-2017 – torneo di pallavolo femminile
 Coppa CEV 2016-2017 – torneo di pallavolo maschile